Mistrzostwa Świata Juniorów w Skeletonie 2020 – odbyły się w dniach 8 – 9 lutego 2020 roku w niemieckim Winterbergu. Rozegrano po dwa ślizgi kobiet i mężczyzn. Zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn tytuły z zeszłego roku obronili kolejno: Czeszka Anna Fernstädtova oraz Niemiec Felix Keisinger.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 

2020 w skeletonie
2020 w Niemczech
Zawody skeletonowe
Sport w Winterbergu